peut désigner:

Musique

Albums 
Wonderful Life (album de Black)
Wonderful Life (album de Cliff Richard)

Chansons 
Wonderful Life (chanson de Black)
Wonderful Life (chanson de Hurts)
Wonderful Life, chanson de Gwen Stefani sur The Sweet Escape
Wonderful Life, chanson de Nick Cave sur Nocturama
Wonderful Life, chanson d'Alter Bridge
Wonderful Life, chanson d'Ace of Base

Homonymie